Cangiullo ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Cangiullo (1888–1977), italienischer Dichter und Maler des Futurismus
 Pasqualino Cangiullo (1900–1975), italienischer Dichter und Journalist